

Турнирная сетка

Матчи

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

 — основное время матча закончилось 2-2, но «Спартаку» было засчитано техническое поражение, из-за участия в матче дополнительного иностранного игрока (по регламенту допускается одновременное присутствие на поле 4 игроков, имеющих заграничные паспорта, а столичный клуб выпустил 5 ( Светлану Фришко))

Парадокс «Спартака» заключался в том, что годом ранее — в розыгрыше Кубка России по футболу среди женщин 2005 года в 1/2 финала «Спартаку» была присуждена техническая победа за фактически такое нарушение.

Бомбардиры турнира

Примечания

Ссылки 
 Womenfootball
 RSSSF

Кубок России по футболу среди женщин
2006 год в женском футболе
Футбол в России в 2006 году